Владимир Игоревич Пешехонов () — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник московской Хоккейной школы «Созвездие». В настоящее время является игроком курганского клуба «Зауралье», выступающего в ВХЛ.

Карьера 
Владимир Игоревич Пешехонов родился 3 декабря 1993 года в семье тренера по хоккею в городе Москве.

Начал заниматься хоккеем в московской спортивной школе «Созвездие», где тренером работал его отец и в спортивной школе «Крыльях Советов». 

С 2002 года  участвовал в турнирах на Кубок Федерации хоккея Москвы среди юношей 1993 года рождения за команды  «Крыльях Советов» и «Созвездие». В 2007/2008 году перешёл заниматься в «Спартаковскую» школу.

На драфте юниоров КХЛ 2010 года, был выбран московским «Спартаком», в четвёртом раунде под 76-м номером. Начал выступать в составе «Спартака», за его молодёжную команду. В дебютном сезоне в МХЛ, сыграл 43 матча, забил гол и отдал 2 результативные передачи.

В сезоне 2011/2012 продолжил стабильно выступать за молодёжную команду красно-белых, проведя в регулярном чемпионате 56 матчей и заработав 21 очко (11+10) по системе гол+пас, а также 5 игр в плей-офф, в которых отметился одной голевой передачей. Также, в этом сезоне, был вызван в молодёжную сборную России по хоккею (U20), для участия в Кубке Вызова Азии. Провёл в её составе 4 матча, забросил 3 шайбы и отдал 2 результативные передачи.

В сезоне 2012/2013 провёл в регулярном чемпионате 56 матчей, заработал 44 очка по системе гол+пас (18+26), а также 20 матчей в плей-офф, заработав 14 очков (3+11). Завоевал с молодёжной командой серебряные медали Молодёжной Хоккейной Лиги.

В сезоне 2013/2014 начал привлекаться к тренировкам с основной командой «красно-белых». Дебютировал в КХЛ, 2 октября 2013 года, в домашнем матче против «Барыса» из Астаны. 25 декабря того же года, в домашнем матче против магнитогорского «Металлурга», забросил свою первую шайбу в КХЛ; В том матче «Спартак» уступил 1:6.

23 июля, после месячного нахождения на пробном контракте, Пешехонов подписал контракт с клубом КХЛ «Атлант» (Московская область). За «Атлант» Владимир провел всего три матча, в основном он играл за фарм-клуб, пензенский «Дизель», в составе которого отметился 30 проведенными встречами, в которых забросил 6 шайб и отдал 5 результативных передач.

3 января 2015 года Пешехонов вернулся в молодёжный «Спартак».

С сентября 2020 года был игроком альметьевского клуба «Нефтяник».

С мая 2022 года является игроком курганского клуба «Зауралье», выступающего в ВХЛ.

Награды и звания 
  Победитель Всероссийского соревнования по хоккею (ВХЛ), 2020 год.
  Обладатель кубка Харламова сезона 2013—2014 года
  Серебряный призёр МХЛ сезона 2012—2013 года

Статистика выступлений 
 По состоянию на 20 марта 2015 года

Семья 
Отец, Игорь Владимирович Пешехонов (род. 29 октября 1962) — тренера по хоккею. У Владимира есть сестра. Владимир Пешехонов женат, жена Екатерина.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте МХЛ 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Дизель»‏
Игроки ХК «Атлант»‏
Игроки ХК «Звезда» Чехов‏
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Зауралье»